Asa-Linie (jap. , Asa-sen) bezeichnet folgende Eisenbahnlinien:
 Asa-Linie (JR), der Bahngesellschaft JR Shikoku zwischen Mugi, Präfektur Tokushima und Nankoku, Präfektur Kōchi, wobei jedoch nur folgende Teilstrecken fertiggestellt wurden:
 Asa-Linie (Asa Kaigan Tetsudō), der Bahngesellschaft Asa Kaigan Tetsudō zwischen Kaiyō, Präfektur Tokushima und Tōyō, Präfektur Kōchi
 Asa-Linie (Tosa Kuroshio Tetsudō), der Bahngesellschaft Tosa Kuroshio Tetsudō zwischen Nankoku und Nahari, Präfektur Kōchi